Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Boliwii
 Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Kolumbii
 Armia Wyzwolenia Narodowego – organizacja partyzancka z Peru